Sinope – księżyc Jowisza
 Sinope (Synopa) – miasto w Turcji
 Sinope – w mitologii greckiej eponim miasta Sinope, córka Asoposa